Пезлово — название населённых пунктов в России:

 Пезлово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Пезлово — деревня в Островском районе Псковской области.